Die 65. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 23. bis zum 29. November 2021 in der US-amerikanischen Stadt Houston im George R. Brown Convention Center statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Ergebnisse

Medaillen

Herreneinzel

Halbfinale und Finale

Erste Runde bis Viertelfinale

Dameneinzel

Halbfinale und Finale

Erste Runde bis Viertelfinale

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed-Doppel

Weblinks 
 Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 21. November 2021)
 Die WM auf der Seite von World Table Tennis (abgerufen am 23. November 2021)

2021
Tischtennisveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Houston
Tischtenniswettbewerb in den Vereinigten Staaten